William Haines peut désigner :
 William Haines, homme politique australien (1810-1866) ;
 William Haines, acteur américain (1900-1973).